Carpini ima više značenja:
 Carpini, Perugia
 Carpini, Potenza